UASP steht für:

 den ICAO-Code des Flughafens Pawlodar
 Unidad de Acción Sindical y Popular, Gewerkschaftsbündnis in Guatemala
 USB Attached SCSI Protocol, ein Kommunikationsprotokoll für die Anbindung von Massenspeichern

UASP